Le Parallèle femmes des Championnats du monde de ski alpin 2023 se déroule le   à Méribel en France. Lors d'une épreuve à laquelle plusieurs des meilleures skieuses mondiales en géant et slalom ne participent pas (Mikaela Shiffrin, Tessa Worley, Petra Vlhova, Federica Brignone, Lara Gut-Behrami, etc...),  Thea Louise Stjernesund se pose en favorite après  son meilleur temps en qualifications et deux tours passés aisément dans le tableau éliminatoire. Mais elle est défaite par sa compatriote Maria Therese Tviberg en demi-finale, laquelle prend le meilleur dans les deux runs finaux l'opposant à Wendy Holdener. Celle-ci élimine Marie Lamure, et la skieuse française qui joue la médaille de bonze face à Stjernesund, perd un ski dans le deuxième run, et laisse le podium à sa rivale norvégienne.

Médaillés

Qualifications
Les qualifications se sont déroulées à partir de 17 h30 le 14 février

Tableau final

Notes et références

Liens externes 

Championnats du monde de ski alpin 2023